Премијер лига Хрватске у рукомету је највиши ранг хрватског рукомета.

Победници

1991/92 Загреб
1992/93 Загреб
1993/94 Загреб
1994/95 Загреб
1995/96 Загреб
1996/97 Загреб
1997/98 Загреб
1998/99 Загреб
1999/00 Загреб
2000/01 Загреб

2001/02 Загреб
2002/03 Загреб
2003/04 Загреб
2004/05 Загреб
2005/06 Загреб
2006/07 Загреб
2007/08 Загреб
2008/09 Загреб
2009/10 Загреб

2010/11 Загреб
2011/12 Загреб
2012/13 Загреб
2013/14 Загреб
2014/15 Загреб
2015/16 Загреб 
2016/17 Загреб
2017/18 Загреб 
2018/19 Загреб

Успешност клубова

Види још 
 Куп Хрватске у рукомету

Спољашње везе 
 Сајт Рукометног савеза Хрватске

Рукометна такмичења у Хрватској
Рукометне лиге